25-й розыгрыш Кубка Короля (Кубка Испании).

Команды 
Участвовало 12 команд. К 10 командам присоединились представители региона Кастилья и Леон, а также в связи с разделением чемпионата Левамте, на 2 турнира ;чемпионаты Мурсии и Валенсии, их победители.

 Бискайя: Аренас Гетхо
 Гипускоа: Реал-Сосьедад
 Центральный регион: Атлетико Мадрид
 Южный регион: Севилья
 Галисия: Сельта
 Астурия: Оветенсе
 Кантабрия: Расинг Сантандер
 Каталония: Барселона
 Арагон: Сарагоса
 Валенсия: Валенсия
 Кастилья и Леон: Депортиво Эспаньол
 Мурсия: Реал Мурсия — не участвовала

Групповая стадия 
The winner of each group advanced to the semifinals.

Группа 1

Группа 2

дополнительный матч

Группа 3

Группа 4

Полуфиналы 
Первые матчи

Финал 

Кубок Испании по футболу